„Ю Ес Менс Клей Корт Чемпиъншипс“ () е ежегоден тенис турнир на клей корт за мъже, започнал през 1910 г.

Финали 

Турнири по тенис в САЩ
Турнири по тенис на клей корт
Спорт в Хюстън
Спорт в Шарлът
Спорт в Индианаполис
Спорт в Чикаго
Спорт в Детройт
Спорт в Сейнт Луис
Спорт в Орландо